Южный регион — административно-территориальная единица:

 Южный регион (Бразилия)
 Южный регион (Камерун)

См. также 
 Южный регион развития Румынии